Радованье — название населённых пунктов в России:

 Радованье — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Радованье — деревня в Клинском районе Московской области.
 Радованье — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Радованье — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Радованье — деревня в Сонковском районе Тверской области.